Příjmení Filípek je zdrobnělina mužského křestního jména Filip, nosí jej více významných osobností:

 Jan Filípek (1913–2004) – český patriot, podnikatel v USA, mecenáš a spisovatel
 Štěpán Filípek (* 1981) – český violoncellista a hudební skladatel
 Václav Filípek (1811–1863) – český národní buditel, divadelník, překladatel a novinář
 Zdenko Filípek (* 1995) – slovenský fotbalový obránce

Podobné příjmení 
 Filipec